Trutbådan kan syfta på följande platser:

Finland

Österbotten 

 Trutbådan och Storkobban, Malax, Österbotten, 
 Trutbådan (öster om Bergö, Malax), Österbotten, 
 Trutbådan (nordöst om Bergö, Malax), Österbotten, 
 Trutbådan (vid Rankelön, Malax), Österbotten, 
 Trutbådan, Närpes, Österbotten,

Åland 

 Trutbådan (Häröfjärden. Brändö, Åland),

Sverige 

 Trutbådan, Nyköpings kommun, ö och fyrplats,

Se även
Lilla Trutbådan
Stora Trutbådan

Robotskapade Finlandförgreningar